VII Международные игры глухих прошли в городе Брюсселе, столице Королевства Бельгия. Игры проводились с 15 по 19 августа  1953 года, участие в них приняли 473 спортсмена из 16 стран.

Виды спорта 
Программа VII Международных игр глухих включала 8 спортивных дисциплин (6 из которых индивидуальные, 2 — командные).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 

В VII Международных игр глухих приняли участие спортсмены из 16 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 VII Международные игры глухих  на Deaflympics.com

Летние Сурдлимпийские игры
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Спорт в Бельгии в 1953 году
Август 1953 года